Andrés Roca Rey Valdez (Lima, 21 de octubre de 1996) es un torero hispano-peruano. Tomó la alternativa en Nimes (Francia), en 2015. Desde entonces, se ha convertido en una de las principales figuras del toreo.

Biografía 
Hijo de Fernando Roca-Rey Müller y de María Mercedes Valdez Díaz. Estudió en el Colegio Carmelitas, ubicado en Miraflores en la ciudad de Lima.

Su familia paterna está ligada a la tauromaquia desde su bisabuelo. Es hermano menor del también matador de toros Fernando Roca Rey. Además, su tío José Antonio fue durante mucho tiempo rejoneador y su abuelo estuvo mucho tiempo de administrador de la plaza de toros de Lima. A todo esto se suma la gran pasión y afición por el mundo de los toros entre sus diferentes familiares.

Inicios 

Debutó como novillero en España en el 2013. Con caballos en el 2014 en el pueblo francés de Captieux, luego toreó en importantes plazas como la de Arnedo (en cuanto a novilleros), y en otras plazas de Sudamérica, resaltando Colombia y un mano a mano con su compatriota Joaquín Galdos en Acho (Perú). Su primera novillada del 2015 fue en Las Ventas, donde salió por la puerta grande cortándole una oreja a cada novillo. Posteriormente toreó en Sevilla (Puerta de cuadrillas, ya que cortó dos orejas), volvió a Madrid en San Isidro, triunfó en Pamplona (cortando la única oreja de aquella tarde), abrió la puerta grande en Santander y en Bilbao, siendo el único novillero de todos los tiempos en lograr todos estos triunfos, en estas plazas, seguidamente y en una misma temporada. 12 días antes de tomar la alternativa, sufrió una cornada en el muslo izquierdo y una fractura de metacarpiano de la mano izquierda, que le hizo perder algunas novilladas, pero no le impidió tomar la alternativa el 19 de septiembre en Nimes.

Torero

Alternativa y Trayectoria 

El 19 de septiembre de 2015 Andrés Roca Rey comenzó su carrera de torero en Nimes, Francia. Enrique Ponce le dio la alternativa y Juan Bautista fue testigo de ello, el toro fue "Pocosol" de la ganadería Victoriano del Río. La corrida fue emitida por Canal+ Toros y Andrés Roca Rey salió a hombros tras cortar dos orejas.

El 13 de mayo de 2016, el torero peruano, que confirmaba su alternativa, se consagró al cortar dos orejas a un toro de la ganadería de Mayalde, dentro del ciclo taurino de San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. El triunfo le abrió las puertas a numerosas ferias de renombre, terminando el año entre los primeros puestos del escalafón.

El 9 de septiembre de 2017 indultó a un toro de Garcigrande en la Feria de Albacete, lo que le valió su salida por la Puerta Grande.

En 2018 consolidó su trayectoria tras lidiar 48 festejos y cortar 79 orejas.

Un año después, en la feria de San Isidro de 2019, vuelve a abrir la Puerta Grande de Las Ventas. Tras sufrir una fea cogida en su primer toro, consiguió cortar las dos orejas a su segundo oponente tras una emocionante faena.

En 2020, como consecuencia de la pandemia originada por la COVID-19 y la consiguiente reducción de festejos taurinos, Roca Rey apenas toreó corridas. 

Ya en 2021 volvió a posicionarse como uno de los principales matadores de toros del escalafón. Inicia la temporada 2022 con sendos éxitos y consigue triunfos muy importantes en Arles, en San Fermín (Pamplona); en Málaga y en una tarde épica en Bilbao, donde fue feamente cogido por su primer toro y, contra las indicaciones de los médicos de la plaza, salió a torear el segundo de su lote, desorejándolo y ganándose la Puerta Grande. Finalizó su temporada en España toreando en Las Ventas, el Día de la Hispanidad, consiguiendo salir a hombros por cuarta vez del coso venteño (una como novillero).

Estadísticas 
<center>
{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:90%"
|-
! colspan="50" | Festejos de Andrés Roca Rey
|-
| |}

Premios

Genealogía

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial
 
 

Nacidos en Lima
Toreros de Perú